Bad Attitude — музичний альбом американського співака Міта Лоуфа. Виданий у жовтні 1984 року лейблом Arista Records. Загальна тривалість композицій становить 48:25. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень

Європейське видання 

 Аранжування , Пол Джейкобс

Видання США

Посилання 

Альбоми Міт Лоуф